Lirone ima više značenja:
 Lirone, Bologna
 Lirone, Sondrio